

W Polsce 
 Wg TERYT są 3 miejscowości, w tym 2 podstawowe
 Ustroń – miasto
 Ustriń - część miasta Gdańsk
 Ustroń – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Rogowo
 Ustroń – dawna gromada

Miejscowości na Białorusi 
 Ustroń – przysiółek w obwodzie mińskim, w rejonie soligorskim
 Ustroń – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim.
 Ustroń – dawna osada w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa.
Ustroń – dawny majątek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Jody.
Ustroń – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Słoboda.
Ustroń – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ozierce.
Ustroń – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Hermanowicze.

Zobacz też 
 Ustronie